Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

18501–18600. • 18601–18700. • 18701–18800. • 18801–18900. • 18901–19000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája